

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (19 lipca–22 grudnia) 
Źródło 1:
Źródło 2:
Źródło 3:

1. kolejka (19–22 lipca)

2. kolejka (26–29 lipca)

3. kolejka (2-5 sierpnia)

4. kolejka (9-12 sierpnia) 

 W pierwotnym terminie (11 sierpnia, 17:30) odwołany z powodu występu drużyny gości w eliminacjach Ligi Europy / w drugim terminie (16 września, 20:30) odwołany

5. kolejka (16-19 sierpnia)

6. kolejka (23-26 sierpnia)

7. kolejka (30 sierpnia – 1 września)

8. kolejka (13-16 września)

9. kolejka (20-22 września)

10. kolejka (27-30 września)

11. kolejka (4-6 października)

12. kolejka (18-21 października)

13. kolejka (25-27 października)

14. kolejka (2-4 listopada)

15. kolejka (8-10 listopada)

16. kolejka (22-25 listopada)

17. kolejka (29 listopada – 1 grudnia)

18. kolejka (6-8 grudnia) 

 Mecz przerwany w 23. minucie na 12 minut z powodu użycia środków pirotechnicznych

19. kolejka (13-15 grudnia)

20. kolejka (19-21 grudnia)

Runda wiosenna

21. kolejka (7-9 lutego)

22. kolejka (14-16 lutego)

23. kolejka (21-23 lutego) 

 Mecz przerwany w 64. minucie na 13 minut z powodu obrzucenia murawy przedmiotami przez kibiców gości

24. kolejka (28 lutego – 1 marca)

25. kolejka (3-4 marca)

26. kolejka (6-9 marca) 

 Żółta kartka Márka Tamása nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

 Z powodu zagrożenia epidemicznego kolejki zostały przesunięte na inny termin

27. kolejka (29-31 maja)

28. kolejka (5-7 czerwca)

29. kolejka (9-10 czerwca)

30. kolejka (14 czerwca)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2019/2020)